

Toponyme

Divisions historiques 
 Le haut Perche, une province historique française ;
 Le Perche-Gouët, une province historique française ;
Le Perche Vendômois, La région naturelle du Perche se trouvant sur le Comté de Vendôme.
Le Perche Sarthois, la région naturelle du Perche se trouvant sur le Maine.
Le Perche Dûnois, la région naturelle du Perche se trouvant sur le Vicomte de Chateaudun.

Région naturelle 
 Le Perche, une région naturelle française ;

Intercommunalités 
 Le Perche eurélien, un pays (structure intercommunale en Eure-et-Loir) ;
 Le Perche Ornais, un pays (structure intercommunale dans l'Orne) ;
 Le Perche sarthois, un pays (structure intercommunale dans la Sarthe) ;
 L'Orée du Perche, une communauté de communes (structure intercommunale) d'Eure-et-Loir ;
 Le Perche, une communauté de communes (structure intercommunale) d'Eure-et-Loir ;
 Le Perche-Gouët, une communauté de communes (structure intercommunale) d'Eure-et-Loir ;
 Le Perche senonchois, une communauté de communes (structure intercommunale) d'Eure-et-Loir ;
 Le Perche thironnais, une communauté de communes (structure intercommunale) d'Eure-et-Loir ;
 Le Portes du Perche, une communauté de communes (structure intercommunale) de l'Orne ;
 Le Perche rémalardais, une communauté de communes (structure intercommunale) de l'Orne ;
 Le Perche sud, une communauté de communes (structure intercommunale) de l'Orne ;
 Le Perche vendômois, une communauté de communes (structure intercommunale) de Loir-et-Cher ;
 Les Collines du Perche, une communauté de communes (structure intercommunale) de Loir-et-Cher ;
 Le Perche et Haut vendômois, une communauté de communes (structure intercommunale) de Loir-et-Cher.

Canton 
 Le canton du Perche, un canton de Loir-et-Cher

Communes 
Département de Loir-et-Cher 
 Chauvigny-du-Perche ;
 Le Gault-du-Perche ;
Département d’Eure-et-Loir 
 Authon-du-Perche ;
 Boissy-lès-Perche ;
 Coudray-au-Perche ;
 La Croix-du-Perche ;
 Louvilliers-lès-Perche ;
 Mézières-au-Perche ;
 Souancé-au-Perche ;
Département de l’Orne 
 Belforêt-en-Perche ;
 Longny-au-Perche ;
 Monceaux-au-Perche ;
 Mortagne-au-Perche ;
 Moutiers-au-Perche ;
 La Poterie-au-Perche ;
 Préaux-du-Perche ;
 Rémalard en Perche.

Espaces naturels 
 Le parc naturel régional du Perche, parc naturel régional français créé en 1998, situé sur deux départements (Orne et Eure-et-Loir), et en partie sur la région naturelle du Perche ;
 La forêt du Perche, forêt française située dans le département de l'Orne, dans la région Basse-Normandie.

Odonyme 
 Rue du Perche, voie du  de Paris dans le quartier du Marais.

Hydronyme 
 Ruisseau du Perche, rivière française du département du Tarn.

Sociétés 
 Perche-Canada, association franco-canadienne qui a pour objet de renouer les liens entre les habitants du Perche d’aujourd’hui et les descendants des émigrants fondateurs du Canada ;
 Amis du Perche, société savante de Mortagne-au-Perche chargée de promouvoir l'histoire, le patrimoine architectural et naturel de l'ancienne province du comté du Perche et du Perche-Gouet.

Média 
 Le Perche, un hebdomadaire français de Mortagne-au-Perche dans l'Orne.

Homonymie de toponyme